Barmy Army  (englisch umgangssprachlich für bekloppte Armee) bezeichnet:

 Barmy Army (Fanclub), eine Organisation englischer Cricket-Fans 
 ein Projekt des englischen Musikproduzenten Adrian Sherwood, das 1989 die LP The English Disease veröffentlichte
 Exploited Barmy Army, eine Single der schottischen Punkband The Exploited aus dem Jahr 1980